Marinheiro, pessoa que opera em navios
Marinheiro, um exercício físico
Marinheiro (umbanda), uma entidade cultuada
Elizabeth Marinheiro, escritora brasileira

Biologia
Várias espécies do género Guarea
Trichilia cathartica ou "marinheiro-de-folha-miúda"
Geoffroea superba
Aratus pisoni, um tipo de caranguejo

Desambiguação